ICG ist die Abkürzung für:

 Indocyaningrün, ein Farbstoff, der in der Medizin verwendet wird
 Institut Canadien en Grèce, das kanadische archäologische Institut in Athen
 InterCargo-Güterzugsystem
 Intermediate Capital Group, eine Londoner Investmentgruppe
 International Committee on Global Navigation Satellite Systems
 International Crisis Group

ICG